Царичанка — селище міського типу, Дніпропетровська область, Царичанський район
Царичанка — село, Одеська область, Татарбунарський район